7,5 km stylem klasycznym kobiet – jedna z konkurencji rozgrywana w ramach biegów narciarskich na Zimowych Igrzyskach Paraolimpijskich 2018. Zawody rozegrano 17 marca 2018 roku.

Osoby stojące 
W rywalizacji wystąpiło 18 zawodniczek z 8 państw.

Osoby niedowidzące 
W rywalizacji wystąpiło 10 zawodniczek z 6 państw.

Przypisy 

Zimowe Igrzyska Paraolimpijskie, Pjongczang 2018